Алекса́ндр Ю́рьевич Соколо́в () — советский хоккеист, российский тренер.

Биография 
Родился в 1957 году в посёлке вблизи Куйбышева. Игровую карьеру начал в куйбышевском СКА, команде Приволжского военного округа. С 1979 по 1989 годы выступал в составе казанского Спортклуба имени Урицкого (первая лига чемпионата СССР), закончил игровую карьеру в других клубах из Татарстана — альметьевском «Нефтянике» и нижнекамском «Нефтехимике».

Там же в 1995 году начал тренерскую карьеру. В сезоне 1998/1999 под его руководством «Нефтехимик» вышел в плей-офф чемпионата Суперлиги. В дальнейшем в основном являлся главным тренером клубов ВХЛ и МХЛ — молодёжного клуба из Нижнекамска «Нефтехимик-2» (2005/2006, 2009—2012, 2013—2017, с 2009 называется «Реактор»), кирово-чепецкой «Олимпии» (2006/2007), лениногорского «Нефтяника» (2008/2009), пензенского «Дизеля» (2012/2013), карагандинской «Сарыарки» (2017/2018), с 2018 года возглавлял штаб самарского ЦСК ВВС, 19 октября 2020 года вернулся в Караганду, возглавив «Сарыарку», а с 23 января 2021 года — «Кыран», представляющий её в Казахстанской молодёжной лиге. После сезонного перерыва стал главным тренером выступающих в Первенстве ВХЛ команд «Феникс» (Казань), а с 22 февраля 2023 года — «Челны» (Набережные Челны).

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК СКА Куйбышев
Игроки ХК «Ак Барс»
Хоккейные тренеры СССР
Тренеры ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Тренеры ХК «Нефтехимик»
Тренеры ХК «Нефтяник» Лениногорск
Тренеры ХК «Реактор»
Тренеры ХК «Дизель»
Тренеры ХК «Сарыарка»
Тренеры ХК ЦСК ВВС